Mega Center steht für Einkaufszentren:
 Mega Center Alma-Ata
 Mega Center Astana
 Mega Center Shymkent